Imię i nazwisko Giennadij Biessonow nosili lub noszą m.in.:
 Giennadij Biessonow (ur. 1944) – radziecki lekkoatleta, trójskoczek
 Giennadij Biessonow (ur. 1954) – radziecki sztangista